Kamýk bezeichnet in Tschechien

Kamýk, Gemeinde im Okres Litoměřice
Kamýk nad Vltavou, Gemeinde im Okres Příbram
Kamýk, Ortsteil von Bezdružice, Okres Tachov
Kamýk, Stadtteil im Stadtbezirk Praha 12 von Prag
Kamýk, Ortsteil von Švihov u Klatov, Okres Klatovy
Kamýk (Velké Přílepy), Ortslage von Velké Přílepy, Okres Praha-západ

Velký Kamýk, Berg bei Protivín, Okres Písek
Burg Kamýk
Burg Vrškamýk